Епифа́нов (Епифанова) — русская фамилия, образованная от имени Епифан.

Известные носители 
Епифанов Евгений Александрович (род.1950)-советский футболист,тренер.

 Епифанов, Александр Александрович (род. 1961) — советский и российский хоккеист, тренер.
 Епифанов, Алексей Юрьевич (род. 1983) — российский футболист, защитник.
 Епифанов, Анатолий Александрович (род. 1945) — украинский политический и государственный деятель.
 Епифанов, Борис Николаевич (1921 — ?) — советский рабочий, Герой Социалистического Труда.
 Епифанов, Владимир Николаевич (род. 1958) — российский театральный актёр.
 Епифанов, Владислав (род. 1970) — советский и казахстанский футболист.
 Епифанов, Геннадий Дмитриевич (1900—1985) — российский и советский художник-график.
 Епифанов, Георгий Кузьмич (1918—1997) — советский кинооператор.
 
 
 Епифанов, Игнат Олегович (род. 1993) — российский футболист.
 Епифанов, Иван Николаевич (1923—1997) — полный кавалер ордена Славы.
 Епифанов, Михаил (Шым; род. 1979) — российский рэпер.
 Епифанов, Николай Владимирович (1919 — ?) — советский энергетик, Герой Социалистического Труда.
 Епифанов, Пётр Павлович (1909—1992) — советский и российский историк.
 Епифанов, Юрий Александрович (в монашестве Арсений; род. 1955) — епископ Истринский, викарий Московской епархии.



См. также 
 Ефанов